Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Abierto Mexicano Telcel 2009. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 21. bis 22. Februar 2009 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Acapulco